sprint – bieg na krótkich dystansach
 sprint samochodowy – rodzaj wyścigu samochodowego
 Sprint Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
 Sprint – amerykański pocisk antybalistyczny
 Alfa Romeo Sprint – samochód osobowy produkowany w latach 1976-1989
 Chevrolet Sprint – samochód osobowy produkowany w latach 1983-2003 (Suzuki Cultus przeznaczony na rynek amerykański)